

Cinema 
 Hideaway – film del 1937 diretto da Richard Rosson
 Premonizioni – film del 1995 diretto da Brett Leonard

Geografia 
 Hideaway – città della Contea di Smith, Texas

Letteratura 
 Cuore nero (Hideaway) – romanzo di Dean Koontz del 1992

Musica 
 Hideaway – album degli America del 1976
 Hideaway – singolo dei De'Lacy del 1995
 Hideaway – EP dei Leatherwolf del 1989
 Hideaway – album dei Matt Bianco del 2012
 Hideaway – singolo di Kiesza del 2014

Televisione 
 Hideaway – miniserie televisiva del 1986